Fußballmeisterschaft 1910/11 bezeichnet:

 Baltische Fußballmeisterschaft 1910/11
 Berliner Fußballmeisterschaft des VBB 1910/11
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1910/11
 Italienische Fußballmeisterschaft 1910/11
 Märkische Fußballmeisterschaft 1910/11
 Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft 1910/11
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1910/11
 Schweizer Fussballmeisterschaft 1910/11
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1910/11
 Südostdeutsche Fußballmeisterschaft 1910/11
 Westdeutsche Fußballmeisterschaft 1910/11